

Persone
 Blanche Galton, meglio conosciuta come Thomas Whiffen (1845-1936) – attrice teatrale inglese
 Charles Galton Darwin (1887-1962) – fisico britannico
 Francis Galton (1822-1911) – esploratore, antropologo e climatologo britannico
 Leah Galton (1994) – calciatrice britannica
 Peter Galton (1942) – paleontologo britannico

Altro
 Laboratorio Galton – laboratorio di genetica dello University College di Londra, Inghilterra
 Macchina di Galton – dispositivo per dimostrare praticamente i teoremi del limite centrale e della distribuzione normale